Ngäbe o Buglé puede referirse a:

 La comarca indígena Ngäbe-Buglé situada en Panamá.
 Los grupos étnicos indígenas Ngäbe y Buglé, del occidente de Panamá.